Джафна — округ на півночі  Шрі-Ланки
  Джафна — місто на півночі  Шрі-Ланки, адміністративний центр  Північної провінції
  Джафна — підрозділ окружного секретаріату на півночі  Шрі-Ланки, що належить округу Джафна
  Джафна — півострів на півночі острова Шрі-Ланка
  Джафна — історичне держава, що існувала в північній частині острова Шрі-Ланка з 1215 по 1619 роки